Gloriette steht für:

 Gloriette, ein Gebäude in einer Gartenanlage
 Tour Gloriette, Turm in Arbois, Frankreich 
 Gloriette, Name eines Prototyps des österreichischen Automobilherstellers Gloria Automobilfabrik